Супер рагби 2010. (службени назив: 2010 Super 14) је било 15. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 14 франшиза из Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. Ово је уједно била и последња сезона са 14 тимова учесника. Сезона је трајала од 12. фебруара до 29. маја. Финале је одиграно у Совету, а Булси су победили Стормерсе и тако по трећи пут освојили ово елитно такмичење.

Табела 

Супер 14

Плеј оф 

Полуфинале

Булс - Крусејдерси 39-24

Стормерси - Воратаси 25-6

Финале

Булс - Стормерси 25-17

Статистика и награде 

Највише есеја

 Џо Рокококо 9, Блузси
 Дру Мичел 9, Воратаси
 Џерард ван дер Хевер 8, Булс
 Жак Фурије 7, Стормерси
 Шон Мејтленд 7, Крусејдерси

Највише поена

 Морне Стејн 263, Булс
 Квејд Купер 169, Квинсленд редси
 Ден Картер 153, Крусејдерси
 Стивен Брет 141, Блузси
 Питер Грант 141, Стормерси

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 2010.